Орден «За личное мужество» — несколько одноимённых наград в разных государствах.

 Орден «За личное мужество» — утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 года. 
 Орден «За личное мужество» (Белоруссия) — орден Белоруссии, был учреждён 13 апреля 1995 года.
 Орден «За личное мужество» (ПМР) — орден Приднестровской Молдавской Республики, учреждённый указом Президента ПМР от 27 января 1995 года № 27. (ro)